Composer est le mot anglais équivalent au français compositeur.

Informatique 

 Logiciels de création de page web en HTML :
 Mozilla Composer ;
 Netscape Composer ;
 Synchrony Composer.

 Gestionnaire de dépendances :
 Composer, open source écrit en PHP.